Osoby o tym nazwisku:
 Beata Golacik – polska poetka
 Maria Natanael Golacik – polski duchowny mariawicki